Сел може да се односи на:

 Сел (Арјеж), насељено место у Француској, у департману Арјеж
 Сел (Вар), насељено место у Француској, у департману Вар
 Сел (Дордоња), насељено место у Француској, у департману Дордоња
 Сел (Еро), насељено место у Француској, у департману Еро
 Сел (Кантал), насељено место у Француској, у департману Кантал
 Сел (Пиј де Дом), насељено место у Француској, у департману Пиј де Дом
 Сел (Приморски Шарант), насељено место у Француској, у департману Приморски Шарант
 Сел (Шер), насељено место у Француској, у департману Шер
 Сел (река), река у Француској